Les Jardins du roi, téléfilm français de Jean Kerchbron (1974)
 Les Jardins du roi, film britannique d'Alan Rickman (2014)